Queen I Tour — концертный тур британской рок-группы Queen, устроенный в поддержку их альбома Queen. В его рамках группа посетила Великобританию, Германию, Австралию.

Состав 
 Фредди Меркьюри — Вокал, Фортепиано, Тамбурин
 Брайан Мэй — Гитара, Бэк-вокал
 Роджер Тейлор — Ударные, Бэк-вокал
 Джон Дикон — Бас-гитара, Дополнительный вокал, Треугольник

Сет-лист 
Procession
Father to Son
Son and Daughter
Ogre Battle
Hangman
Keep Yourself Alive
Liar
Jailhouse Rock/Snake, Rattle and Roll/Stupid Cupid/Be-Bop-A-Lula
Big Spender
Bama Lama Bama Lou/Tutti Frutti
Другие песни:
 Stone Cold Crazy(медленная версия)
 Great King Rat
 See What a Fool I've Been
 Modern Times Rock 'n' Roll
 I'm a Man

Даты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Queen Concerts
 Queen Live

Концертные туры Queen
Концертные туры 1974 года
Концертные туры 1975 года